Selesen ist der Name folgender Orte:
 Selesen (Gemeinde Brückl), Ortschaft in der Gemeinde Brückl in Kärnten
 St. Martin (Gemeinde Sankt Georgen am Längsee) #Ehemaliger Ortschaftsbestandteil Selesen (Selessen), abgekommener Ortschaftsbestandteil von St. Martin in der Gemeinde Sankt Georgen am Längsee in Kärnten
 Żelazo (Smołdzino) (deutscher Name: Selesen), Dorf in Pommern, Polen